Cisaga (Cisaga), een plaats in Indonesië
Cisaga (Cibogo), een plaats in Indonesië